Albert Hustin (1882 - 1967), un scientifique belge.
 Jacques Hustin (1940 - 2009), un chanteur belge.
 Robert Hustin (1886 - ?), un footballeur belge.

Homonymie de patronyme